Видли́н () — деревня в составе Каменского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 9 человек

См. также 
 Каменский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Чаусского района